Juan José Méndez (ur. 1964) – hiszpański niepełnosprawny kolarz
 Juan José Méndez (ur. 1988) – meksykański lekkoatleta, oszczepnik